Håkan Wickberg, né le  à Sandviken en Suède et mort le , est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position de centre.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1958-1959 || Brynäs IF || Division 2
|| 7 || 0 || - || 0 || - || || || || ||
|-
| 1959-1960 || Brynäs IF || Division 2
|| 14 || 0 || - || 0 || - || - || - || - || - || -
|-
| 1960-1961 || Brynäs IF || Division 1
|| 14 || 17 || - || 17 || - || || || || ||
|-
| 1961-1962 || Brynäs IF || Division 1
|| 21 || 21 || 6 || 27 || - || || || || ||
|-
| 1962-1963 || Brynäs IF || Division 1
|| 20 || 22 || 5 || 27 || 2 || || || || ||
|-
| 1963-1964 || Brynäs IF || Division 1
|| 21 || 17 || 21 || 38 || 4 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || Brynäs IF || Division 1
|| 28 || 21 || 27 || 48 || 2 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || Brynäs IF || Division 1
|| 21 || 20 || 22 || 42 || 0 || 7 || 6 || 5 || 11 || 2
|-
| 1966-1967 || Brynäs IF || Division 1
|| 21 || 14 || 21 || 35 || 0 || 6 || 5 || 7 || 12 || 0
|-
| 1967-1968 || Brynäs IF || Division 1
|| 21 || 13 || 19 || 32 || 6 || 7 || 6 || 5 || 11 || 0
|-
| 1968-1969 || Brynäs IF || Division 1
|| 23 || 16 || 11 || 27 || 2 || 6 || 5 || 3 || 8 || 0
|-
| 1969-1970 || Brynäs IF || Division 1
|| 28 || 19 || 23 || 42 || 2 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Brynäs IF || Division 1
|| 28 || 20 || 24 || 44 || 10 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || Brynäs IF || Division 1
|| 28 || 23 || 25 || 48 || 6 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Brynäs IF || Division 1
|| 28 || 9 || 17 || 26 || 4 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Brynäs IF || Division 1
|| 35 || 21 || 20 || 41 || 6 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Brynäs IF || Division 1
|| 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Falu IF || Division 1
|| 22 || 10 || 11 || 21 || - || || || || ||

Trophées et honneurs personnels 
 1970 : remporte le Rinkens riddare.
 1971 : remporte le Guldpucken.

Références 

Naissance en février 1943
Naissance à Sandviken
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Brynäs IF
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Attaquant de hockey sur glace
Décès en décembre 2009
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Décès à 66 ans
Gagnant du Guldpucken
Membre du Temple de la renommée du hockey suédois